Geografia:
 Grup Arwa, grup de muntanyes al districte de Chamoli, Uttarakhand.